

Nazwisko 
 Eugene List – amerykański pianista
 Friedrich List – ekonomista nurtu niemieckiej szkoły historycznej (XIX wiek)

Kultura 
 list – gatunek literatury stosowanej (wiadomość pisemna)
 List - Miesięcznik katolicki – pismo katolickie
 „List” – singel Edyty Górniak
 „List” – singel Kamila Bednarka
 List – amerykański film z 1929 roku
 List – amerykański film z 1940 roku
 List – jugosłowiański czarno-biały dramat filmowy z 1952 roku w reżyserii Vatroslava Mimicy
 List – bośniacki film z 2001 roku
 List – obraz hiszpańskiego malarza Francisca Goi

Geografia Niemiec 
 List – dzielnica Hanoweru; patrz Vahrenwald-List
 List auf Sylt – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland

Zobacz też 
 Vahrenwald-List